Con il nome di Cesare Gonzaga sono conosciuti questi personaggi:

Cesare Gonzaga (1476-1512), condottiero e letterato
Giulio Cesare Gonzaga di Novellara (1505-1550), vescovo
Cesare I Gonzaga (1530-1575), conte di Guastalla
Giulio Cesare Gonzaga di Bozzolo (1552-1609), signore di Bozzolo
Cesare II Gonzaga (1592-1632), duca di Guastalla
Cesare Guerrieri Gonzaga (1749-1832), cardinale
Cesare Nembrini Pironi Gonzaga (1768-1837), cardinale